Strada statale 24 – strada statale polacca
 Strada statale 24 del Monginevro – strada statale italiana